Pittima, esattore di crediti per conto terzi nelle repubbliche marinare	
 Pittima minore, uccello della famiglia degli Scolopacidae.
 Pittima reale, uccello della famiglia degli Scolopacidae.
 Labrus pittima, sinonimo di Symphodus mediterraneus